Amerikai Egyesült Államok
 Southside (Alabama)
 Southside (Independence megye, Arkansas)
 Southside (Van Buren megye, Arkansas)
 Southside Township (Minnesota)
 Southside (Hardin megye, Tennessee)
 Southside (Montgomery megye, Tennessee)